Projekt WISHES (Web-based Information Service for Higher Education Students) – internetowy portal informacyjny, jest projektem unijnym realizowanym przez dziewięć instytucji europejskich. WISHES promuje pracę oraz studia w Europie, kierując swoją ofertę do studentów z całego świata. W odpowiedzi na potrzeby ponad 4000 studentów, portal WISHES stworzył centralną bazę danych, prezentującą profile europejskich instytucji szkolnictwa wyższego (HEIs) oraz przedsiębiorstw, według wytycznych procesu bolońskiego i lizbońskiego.
Projekt WISHES jest silnie wspierany przez ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego, wiele stowarzyszeń i sieci europejskich, posiada także poparcie wśród dużej liczby agencji krajowych, konferencji rektorskich a także Komisji Europejskiej. Oferta projektu WISHES skierowana jest do 3 głównych grup beneficjentów: studentów z całego świata, instytucji szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw.

Beneficjenci WISHES 
WISHES kieruje swoją ofertę do 3 głównych grup odbiorców:

 Studenci – studenci uniwersytetów oraz koledży z całego świata zainteresowani rozpoczęciem bądź kontynuacją studiów lub podjęciem pracy za granicą. Bliska współpraca ze stowarzyszeniami studenckimi jest obecnie nawiązywana (np. z Erasmus Student Network lub Europejskim Związkiem Studentów Medycyny).
 Instytucje szkolnictwa wyższego – uniwersytety, koledże, stowarzyszenia akademickie, sieci edukacyjne, oraz inne instytucje z sektora szkolnictwa wyższego mieszczące się w krajach, które przyjęły postanowienia procesu bolońskiego mogą promować swoje oferty na portalu WISHES. W szczególności, projekt WISHES skierowany jest do osób, których działalność zawodowa obejmuje współpracę międzynarodową, np. prorektorów ds. współpracy i stosunków międzynarodowych lub pracowników jednostek zajmujących się współpracą z zagranicą.
 Przedsiębiorstwa – pracodawcy, członkowie stowarzyszeń zawodowych, firmy mieszczące się w krajach, które przyjęły postanowienia procesu bolońskiego, poszukujące form dotarcia do studentów oraz absolwentów międzynarodowych z całego świata.

Podstawy działania 
Wychodząc naprzeciw potrzebom dzisiejszych studentów międzynarodowych, promujący mobilność portal WISHES składa się z:
 portalu informacyjnego: portal informacyjny przedstawiający oferty studiów w Europie. Oprócz podstawowych informacji o kierunkach i programach edukacyjnych, zawiera także informacje o danym kraju, mieście, możliwościach zakwaterowania, kosztach utrzymania itd.
 bazy danych o stażach/praktykach zagranicznych: drugim komponentem platformy WISHES jest baza danych zawierająca informacje o zagranicznych stażach/praktykach zawodowych, prezentująca studentom z całego świata oferty zagranicznych pracodawców a także profil firm za pomocą indywidualnej internetowej karty biznesowej.
 społeczności internetowej: trzeci komponent portalu WISHES to wirtualna przestrzeń, gdzie studenci mogą zamieszczać swoje komentarze, prowadzić dyskusje oraz, na forum publicznym, oceniać oferty studiów i pracy, jak i dzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat praktycznych zagadnień organizacji wyjazdu zagranicznego. Struktura tego wirtualnego rynku podzielona jest według poszczególnych krajów oraz europejskich miast uniwersyteckich, co pozwala na komunikowanie się między sobą byłych oraz przyszłych studentów zagranicznych.

Konsorcjum WISHES 
Konsorcjum WISHES tworzy 9 instytucji:
	University of Paderborn (DE)
	Haute École de la Province Liège (BE)
	CATT Innovation-Management GmbH(AT)
	European Office of Cyprus (CY)
	Ondokuz Mayis University (TR)
	Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) (BE)
	University of Granada (ES)
	Tomas Bata University in Zlín (CZ)
	St. Petersburg State University of Service and Economics(RUS)

Historia 
W grudniu 2006 r. podczas spotkania Erasmus Semester na Tomas Bata University w Zlinie, Michael Steinmann i Ricardo Dores wyszli z pomysłem stworzenia jednego centralnego portalu internetowego skupiającego wszystkie informacje na temat życia i nauki na uniwersytetach Erasmusa w krajach całej Europy. [4]
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu oraz poparciu wielu różnych uczelni wyższych, projekt zaczął szybko się rozwijać: udział w wielu międzynarodowych konferencjach, gdzie projekt WISHES był prezentowany, zaowocował w kwietniu 2007 roku zaproszeniem od Alana Smitha do przedstawienia projektu w Dyrektoriacie Generalnym Edukacji i Kultury (DG EAC) Komisji Europejskiej w Brukseli.
Wspierani przez University of Paderborn, Michael Steinmann i Prof. Dr. Leena Suhl w 2008 roku złożyli propozycję projektu WISHES w ramach Akcji 4 programu Erasmus Mundus, mającej na celu podniesienie atrakcyjności szkolnictwa wyższego w Europie. W październiku 2008 roku projekt WISHES został zatwierdzony przez Komisję Europejską (Umowa nr. 2008-2457 / 001 - 001 MUN MUNATT) i ruszył w grudniu 2008.
W roku 2009 przeprowadzono 3 obszerne ankiety dotyczące projektu WISHES, które stały się solidną podstawą do stworzenia portalu promującego mobilność: w przeprowadzonych ankietach, 600 instytucji szkolnictwa wyższego, 100 przedsiębiorstw i 4000 studentów przedstawiło swoje sugestie i pomysły dotyczące utworzenia centralnego źródła informacji na temat nauki i pracy w Europie. W celu dalszej promocji projektu, WISHES został zaprezentowany na wielu wiodących europejskich konferencjach, podczas których omawiane było zagadnienie mobilności w sektorze szkolnictwa wyższego, m.in. na konferencji ERACON w 2009 (Nikozja, Cypr) oraz konferencji EAIE (Madryt, Hiszpania).
W maju 2010, podczas WISHES Networking Days w Essen w Niemczech, portal WISHES został uruchomiony dla potrzeb promocji instytucji szkolnictwa wyższego. Od czerwca 2010, instytucje szkolnictwa wyższego mogą zamieszczać tam swoje profile i oferty studiów. Portal WISHES zostanie udostępniony dla studentów we wrześniu 2010.

Kolejne działania 
We wrześniu 2010 portal WISHES zostanie udostępniony studentom z całego świata. Począwszy od lutego 2011 pracodawcy mogą zamieszczać tam swoje oferty pracy.
Projekt Erasmus Mundus WISHES był prezentowany podczas następujących konferencji:

2010

 Lipiec: ERACON Conference, Wiedeń, Austria
 Wrzesień: EAIE Conference, Nantes, Francja
 Listopad: QS APPLE, Singapore, Singapur

2011

 Marzec: APAIE Conference, Tajpej, Tajwan (R.O.C.)
 Kwiecień: ERACON Conference, Ateny, Grecja
 Czerwiec: NAFSA, Vancouver, Kanada
 Wrzesień: EAIE Conference, Kopenhaga, Dania
 Październik: WISHES Networking Days 2011, Petersburg, Rosja

The WISHES Network 
 Fundamental Scientific Library (AM)
 Yerevan State Academy of Fine Arts (AM)
 Anton Bruckner Private University for Music, Drama, and Dance (AT)
 Vorarlberg University of Applied Sciences (AT)
 Private University Seeburg Castle (AT)
 National Aviation Academy of Azerbaijan (AZ)
 Qafqaz University (AZ)
 Dzemal Bijedic University in Mostar (BA)
 Free University of Brussels (BE)
 Hasselt University (BE)
 Haute École de la Province de Liège (BE)
 Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) (BE)
 IHECS International (BE)
 University of Mons (BE)
 University College West Flanders (BE)
 Medical University of Pleven (BG)
 New Bulgarian University (BG)
 Veliko Tarnovo University (BG)
 University of Applied Sciences of Southern Switzerland (CH)
 Webster University Geneva (CH)
 University of Cyprus (CY)
 Academy of Performing Arts in Prague (CZ)
 Czech University of Life Sciences Prague (CZ)
 Masaryk University (CZ)
 Mendel University Brno (CZ)
 Newton College Brno (CZ)
 Technical University of Ostrava (CZ)
 University of Pardubice (CZ)
 University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno (CZ)
 University of West Bohemia (CZ)
 Tomas Bata University in Zlín (CZ)
 Viadrina European University (DE)
 Aalen University (DE)
 European University Viadrina Frankfurt (Oder) (DE)
 Hochschule für Gesundheit und Sport (DE)
 Ulm University (DE)
 University of Applied Management (DE)
 University of Paderborn (DE)
 University of Goettingen (DE)
 Copenhagen Business School (DK)
 Tallinn University of Technology (EE)
 Baltic Film and Media School (ES)
 University of Oviedo (ES)
 University of Cordoba (ES)
 Autonomous University of Barcelona (ES)
 National University of Distance Education (ES)
 San Pablo CEU University (ES)
 Technical University of Catalonia (ES)
 University of Almeria (ES)
 University of Cantabria (ES)
 University of Coimbra (ES)
 University of Córdoba (ES)
 University of Granada (ES)
 University of Girona (ES)
 University of the Azores (ES)
 University of the Basque Country (ES)
 University of Vigo (ES)
 University of Zaragoza (ES)
 HAMK University of Applied Sciences (FI)
 Lappeenranta University of Technology (FI)
 Laurea University of Applied Sciences (FI)
 Novia University of Applied Sciences (FI)
 Tampere University of Technology (FI)
 University of Eastern Finland (FI)
 University of Lapland (FI)
 University of Oulu (FI)
 Ecole Superieure du Commerce exterieur (FR)
 Lille Catholic University (FR)
 Pierre Mendès France University (FR)
 Universite de Bretagne-Sud (FR)
 Aristotle University of Thessaloniki (GR)
 Athens University of Economics and Business (GR)
 Hellenic Open University (GR)
 TEI of Epirus (GR)
 TEI of Kavala (GR)
 University of Crete (GR)
 University of Zadar (HR)
 Corvinus University of Budapest (HU)
 Kodolanyi Janos University College (HU)
 Szent István University (HU)
 University of Debrecen (HU)
 Reykjavik University (IS)
 University of Iceland (IS)
 Libera Università Maria SS. Assunta (IT)
 University of Ferrara (IT)
 University of Foggia (IT)
 University of Parma (IT)
 University of Pavia (IT)
 Kyrgyz Technical University (KG)
 Karaganda State University (KZ)
 M. Auezov South Kazachstan State Univerzity (KZ)
 Lithuanian Academy of Physical Education (LT)
 Kolping College (LT)
 Klaipeda Business School (LT)
 Kaunas College (LT)
 Lithuanian University of Health Sciences (LT)
 Lithuanian Academy of Physical Education (LT)
 Mykolas Romeris University (LT)
 Siauliai University (LT)
 Utena College (LT)
 Vilnius University (LT)
 Vilnius Gediminas Technical University (LT)
 University of Management and Economics (LT)
 Vytautas Magnus University (LT)
 West Lithuania Business College (LT)
 Latvian Academy of Culture (LV)
 School of Business Administration Turiba (LV)
 State University of Tetova (MK)
 Avans University of Applied Sciences (NL)
 Radbound University Nijmegen (NL)
 Utrecht School of the Arts (NL)
 VU University Amsterdam (NL)
 Wageningen University & Research centre (NL)
 University of Agder (NO)
 Warsaw School of Social Sciences and Humanities (NO)
 University of Information Technology and Management (PL)
 Warsaw University of Technology (PL)
 Academy of Businessv in Dabrowa Gornicza (PL)
 Academy of Physical Education (PL)
 Adam Mickiewicz University (PL)
 Collegium Civitas w Warszawie (PL)
 Cracow University of Economics (PL)
 Cracow University of Technology (PL)
 Karol Adamiecki University of Economics (PL)
 Polish Academy of Sciences in Łódź (PL)
 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi (PL)
 The West Pomeranian Business School (PL)
 Uniwersytet Łódzki (PL)
 Warsaw School of Economics (PL)
 Wrocław Environmental and Life Sciences University (PL)
 Catholic University of Portugal (PT)
 Estoril Higher Institute for Tourism and Hotel Management (PT)
 Higher Institute Bissaya Barreto (PT)
 Instituto Politecnico de Castelo Branco (PT)
 IPAM - Marketing School for Business (PT)
 Lisbon University Institut (PT)
 New University of Lisbon (PT)
 Polytechnic Institute of Guarda (PT)
 Polytechnic Institute of Porto (PT)
 Polytechnic Institute of Tomar (PT)
 School of communication and Media Studies (PT)
 University Fernando Pessoa (PT)
 University of Aveiro (PT)
 University of Beira Interior (PT)
 Politehnica University of Bucharest (RO)
 Babeş-Bolyai University (RO)
 University of Galati (RO)
 Eftimie Murgu University Reşiţa (RO)
 Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy (RO)
 Lucian Blaga University of Sibiu (RO)
 Titu Maiorescu University (RO)
 University Babes Bolyai (RO)
 University of Oradea (RO)
 West University of Timişoara (RO)
 Udmurt State University (RU)
 Arkhangelsk State Technical University (RU)
 Gorno-Altaisk State University (RU)
 Kostroma State Nekrassow-University (RU)
 Saint Petersburg State University of Service and Economics (RUS)
 North-Caucasus State Technical University (RU)
 Novosibirsk State Technical University (RU)
 Moscow State Linguistic University (RU)
 Peoples' Friendship University of Russia (RU)
 Saint Petersburg State Polytechnical University (RU)
 Saint Petersburg State University of Economics and Finance (RU)
 Matej Bel University (SK)
 University of Žilina (SK)
 GEA College of Entrepreneurship (SK)
 Uniwersytet Lublański (SL)
 Istanbul Aydin University (SL)
 Uniwersytet w Karlstad (SW)
 Uniwersytet Mehmet Akif Ersoy w Burdur (TK)
 Anadolu University (TR)
 Bozok University (TR)
 Cumhuriyet University (TR)
 Dokuz Eylul University (TR)
 Hacettepe University (TR)
 Istanbul Aydin University (TR)
 Izmir University of Economics (TR)
 Karabuk University (TR)
 Okan University (TR)
 Ozyegin University (TR)
 Pamukkale University (TR)
 University of Gaziantep (TR)
 Yasar University (TR)
 Glasgow Caledonian University (TR)
 University College London (UK)
 University of Essex (UK)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 oficial side of the project Angielski
  list of Erasmus Mundus project Angielski

Portale internetowe
Programy Unii Europejskiej